Crestview puede referirse a:

Crestview (California), un área no incorporada en el condado de Mono;
Crestview (Florida), una ciudad ubicada en el condado de Okaloosa;
Crestview (Kentucky), una ciudad ubicada en el condado de Campbell.